Александру Ілляш — господар Молдовського князівства (1666—1668).
 Ілляш Іван Микитович — голова Тернопільського облвиконкому, депутат Верховної Ради УРСР 5-10-го скликань.
 Ілляш Караїмович — полковник Переяславського полку реєстрових козаків, старший Війська Запорозького реєстрового (1637—1638).